У наведеній таблиці показаний медальний залік 8-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Скво-Веллі (США) з 18 лютого по 28 лютого 1960 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Скво-Веллі 1960 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1960
1960